Остановочный пункт Архарлы () — остановочный пункт Казахстанских железных дорог, расположенный возле села Архарлы.

История

Примечания 

Железнодорожные станции Казахстана